Глобальное затемнение () — эффект, вызванный природным (вулканизм) и техногенным загрязнением атмосферы пылевыми и другими частицами, в результате чего количество излучения Солнца, попадающего на поверхность Земли, уменьшается. Эффект сильно зависит от географического положения, но в общем по Земле составляет порядка 5% за 1960—1990. Глобальное затемнение вызывает охлаждение поверхности, то есть частично компенсирует глобальное потепление, вызванное парниковым эффектом.

Считается, что глобальное затемнение вызвано, в первую очередь, образованием капелек облаков вокруг частиц, служащих центрами конденсации.

Последствия 
 Общее охлаждение планеты
 Уменьшение испаряемости
 Перераспределение тепла на планете
 Усиление глобального потепления вскоре после того, как значительная часть антропогенных выбросов затемняющих веществ прекратится. При этом такое усиление, вероятно, может запустить более мощные процессы, усиливающие глобальное потепление: самопроизвольный выброс десятков миллиардов тонн метана из-под мелководий Арктики и вечных мерзлот.

Климатология
Изменение климата
Загрязнение